Die Liste der Mannschaftskader der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1968 enthält alle Spieler, die in der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1968 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während CE Espanyol Barcelona und RCD La Coruña mit je fünf eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei CA Alcoy acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 73 Spieler zum Einsatz, von denen 11 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler mit je 8,5 Punkten waren Venancio Carro (RCD La Coruña), Arturo Pomar Salamanca (CE Barcelona) und Antonio Medina García (CE Espanyol Barcelona), wobei Carro 10 Partien spielte, Pomar Salamanca und Medina García je 11. López (C Remo Murcia) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Schweppes Madrid

CE Espanyol Barcelona

RCD La Coruña

CE Barcelona

UGA Barcelona

CA Gran Canaria Las Palmas

C Remo Murcia

CA Circulo de Bellas Artes Madrid

CA Hogar Portuarios Valencia

Real Madrid

CA Alcoy

Asociación Sevillana

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Spanische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1968